La tendance de surface ou tendance spatiale est, en analyse spatiale ou en fouille de données spatiales, le phénomène de changement d'un ou plusieurs attributs non spatiaux lorsqu'on s'éloigne d'un point d'observation initial.

Références 

Exploration de données
Analyse spatiale